Коренево, Коренёво — географическое название.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Коренево — хутор в Жабинковском районе Брестской области.
 Коренево  — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Коренево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Коренево — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Коренево — посёлок городского типа в Курской области, административный центр Кореневского района.
 Коренево — село в Кореневском районе Курской области.
 Коренево — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Коренево — село в Тарском районе Омской области.
 Коренево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Коренево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.

Украина 
 Коренево — село в Недригайловском районе Сумской области.

Остановочный пункт железной дороги 
 Коренево — станция Орловско-Курского отделения Московской железной дороги на линии Ворожба — Льгов.
 Коренёво — остановочный пункт Казанского направления Московской железной дороги.

Микрорайон 
 Коренёво — микрорайон посёлка городского типа Красково Люберецкого района Московской области.